Каролик:

 Каролик, Денис Николаевич (род. 1979) — белорусский футболист.
 Каролик, Максим (1893—1963) — американский оперный и камерный певец.